Lorenzo Sonego era il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione.

In finale Alex De Minaur ha avuto la meglio su Aleksandr Bublik che si è ritirato sul punteggio di 2-0.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Matteo Berrettini (quarti di finale)
  David Goffin (semifinale)
  Fabio Fognini (secondo turno)
  Alex De Minaur (campione)

 Jan-Lennard Struff (quarti di finale)
 Nikoloz Basilašvili (quarti di finale) 
 Miomir Kecmanović (primo turno)
 Aleksandr Bublik (finale, ritirato)

Wildcard 

  Altuğ Çelikbilek (secondo turno)
  Marsel İlhan (primo turno)

 Ergi Kırkın (primo turno)

Qualificati 

  Adrian Andreev (secondo turno)
  Matthias Bachinger (primo turno, ritirato)
  Pavel Kotov (primo turno)

 Dimitar Kuzmanov (secondo turno)
 Alex Molčan (primo turno)
 Michael Vrbenský (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Antalya Open 2021